Scandiffio ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Scandiffio, kanadische Schriftstellerin
 Michele Scandiffio (1928–2022), italienischer katholischer Erzbischof